В США насчитывается 4 округа с названием Самтер ():

 округ Самтер — штат Алабама 
 округ Самтер — штат Джорджия 
 округ Самтер — штат Флорида
 округ Самтер — штат Южная Каролина